Aqui são listados os recordes climáticos de Caldas, município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. As informações foram coletadas por estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), operante por períodos inconstantes entre janeiro de 1961 e dezembro de 2016.

Segundo dados do INMET, referentes aos períodos de 1961 a 1987, 1992 a 2015, 2016 a atualmente, a menor temperatura registrada em Caldas foi de , no dia 10 de julho de 1994. A máxima foi de , em 15 de outubro de 2014, enquanto que a menor temperatura máxima foi de , ocorrida em 10 de julho de 1972. Já a maior temperatura mínima observada em um dia foi de , nos anos de 1969, 1974 e 2012. O menor índice de umidade relativa do ar foi de 11%, ocorrido nos dias 13 de setembro de 2010, enquanto que o maior acumulado de chuva registrado em 24 horas foi de , em 1 de janeiro de 2007.

Recordes

INMET — até 2016 

 Legenda
 
 
 
 
 n/c — informação não publicada ou inconsistente

Ver também 
 Clima do Brasil
 Tabela climática de Caldas

Caldas
Geografia de Caldas